Antonio Vázquez Megido es un tirador de arco español, nacido el  en Levinco, Vega, Aller, Asturias. Es principalmente conocido por haber conseguido la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 en la prueba por equipos junto con Juan Carlos Holgado Romero y Alfonso Menéndez Vallín.

Participaciones en Juegos Olímpicos 
Moscú 1980, puesto 29 en individual.
Seúl 1988, puesto 32 en individual y 17 en equipo.
Barcelona 1992, puesto 28 en individual y campeón olímpico en equipo
Atlanta 1996, puesto 60 en individual.

Premios, reconocimientos y distinciones 
  Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, otorgada por el Consejo Superior de Deportes (1994)

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en sports-reference 

Medallistas olímpicos de oro de España
Deportistas de España en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992
Arqueros de España
Medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo